Юргамыш — посёлок городского типа в Курганской области РФ, административный центр Юргамышского района.
 Юргамыш — приток реки Тобол.